Европейско първенство по волейбол за мъже 2007, накратко Евроволей 2007, е 25-ото издание на международния континентален турнир. Домакин на събитието е Русия, която за първи път приема състезание от тази поредица. Първенството продължава от 6 септември до 16 септември 2007 година, а двубоите се провеждат в градовете Москва и Санкт Петербург. Победител в надпревата става отбора на Испания с треньор Андреа Анастази.

Предварителен кръг

Група А 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Плейофи

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Полуфинали и Финали

Полуфинали 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Класиране

Крайно класиране 

|}

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Семьон Полтавски
 Най-резултатен играч:  Иван Милкович
 Най-добър нападател:  Юри Бережко
 Най-добър на блокада:  Хосе Луис Молто
 Най-добър на сервис:  Семьон Полтавски
 Най-добър на поста либеро:  Алексей Вербов
 Най-добър разпределител:  Вадим Хамутцких

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол